Sus steht für:
 Sus (Münze), antike jüdische Münzeinheit
 Sus (Pyrénées-Atlantiques), französische Gemeinde im Kanton Navarrenx
 Sus (Schweine), Säugetiergattung aus der Familie der Echten Schweine
 Sus (Getränk), mit Süßholzwurzel bzw. Lakritze (ar. sūs) zubereitetes Getränk aus dem arabischen Raum
 Sus (Laçin), Dorf innerhalb des Latschin-Korridors

Personen:
 Can Erdoğan-Sus (* 1979), türkische Komponistin
 Daniel Sus (* 1976), deutscher Komponist

 Oleg Sus (1924–1992), tschechischer Literaturwissenschaftler
 Stepan Sus (* 1981), ukrainischer Geistlicher, Kurienbischof im Großerzbistum Kiew-Halytsch

SUS steht für:
 Saybolt Universal Second, eine veraltete Viskositätseinheit
 Schulte-Ufer Sundern, Marke, unter der der Kochgeschirr-Hersteller Schulte-Ufer seine Produkte vertreibt
 Single UNIX Specification, ein Standardisierungs- und Zertifizierungssystem für Unix-Betriebssysteme
 Sistema Único de Saúde, das brasilianische Gesundheitswesen
 Software Update Services, ein Windows-Programm zur Updateverwaltung

 Sun-Air of Scandinavia, dänische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 System Usability Scale, ein Fragebogen zur Beurteilung der Gebrauchstauglichkeit (Usability)

SuS steht für:
 Spiel- und Sportverein, siehe Liste von Sportvereinskürzeln
 Schülerinnen und Schüler, eine in der Schulpädagogik verwendete geschlechtsneutrale Bezeichnung für Schüler
 DB Station&Service, Betreibergesellschaft von Verkehrsstationen der Deutschen Bahn

sus steht für:
 Susu (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Mande-Sprachen
 suspended (chord), siehe Quartvorhalt

Siehe auch:
 Souss (Fluss)
 Sous

Abkürzung